572 км - топоним в России.

 Железнодорожная Казарма 572 км — упразднённый в апреле 2017 года населённый пункт (тип: станция) в Кулундинском районе Алтайского края. Входил в состав Октябрьского сельсовета.
 572 км - остановочный пункт на Сахалине. Код 997911.